Erdei János (1892–1990) magyar mezőgazdász, gépészmérnök
 Erdei János (1919–1997) magyar ökölvívó, olimpikon
 Erdei János (1965) magyar vegyészmérnök, egyetemi oktató